Eclipse Platform — основной, базовый проект Eclipse, представляет собой несколько java-фреймворков и поддержку подключения плагинов.

Разбит на следующие субпроекты:
 Ant — Eclipse/Ant integration
 Core — Platform runtime and resource management
 CVS — Platform CVS Integration
 Debug — Generic execution debug framework
 Releng — Release Engineering
 Search — Integrated search facility
 SWT — Standard Widget Toolkit
 Team/Compare — Generic Team and Compare support frameworks
 Text — Text editor framework
 User Assistance — Help system, initial user experience, cheat sheets etc.
 UI — Platform user interface
 Update — Dynamic Update/Install/Field Service
 WebDAV''' — WebDAV integration

На основе Eclipse platform строятся Eclipse RCP-приложения. Наиболее известное — «Eclipse-IDE» для Java.

Ссылки 
 http://www.eclipse.org/platform/ 

Eclipse